A competição de espada feminino foi um dos eventos da esgrima nos Jogos Pan-Americanos de 2019, em Lima. Foi disputada no Centro de Convenções de Lima no dia 7 de agosto.

A competição de espada consistiu em uma fase de qualificação seguida por uma chave eliminatória sem disputa da medalha de bronze entre as duas perdedoras das semifinais. O duelo acabava após quinze toques ou o término dos três períodos de três minutos, se nenhuma esgrimista atingisse os 15 toques até então. Ao término do tempo, a esgrimista com maior pontuação era a vencedora; um empate resultaria em um período extra de um minuto, em morte súbita. Antes da disputa, havia um sorteio para definir a vencedora em caso de ausência de toques; se nenhuma esgrimista conseguisse um toque durante o minuto, a atleta previamente sorteada venceria o duelo.

Calendário 
Horário local (UTC-5).

Medalhistas

Resultados
Abaixo estão os resultados do evento.

Qualificação
Todas as 18 esgrimistas foram divididas em três grupos de seis atletas, onde cada esgrimista teria cinco duelos. As 14 melhores atletas no geral estariam classificadas à próxima fase.

Eliminatória

Eventos da esgrima nos Jogos Pan-Americanos de 2019
Espada individual